Bernhard Peyer – paleontologo e professore di anatomia svizzero
 Ernesto Peyer – allenatore di calcio e calciatore svizzero
 Hans Conrad Peyer – storico svizzero
 Johann Conrad Peyer – anatomista svizzero
 Tom Peyer – fumettista statunitense